Il toponimo Tanauan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Tanauan, città della Provincia di Batangas
Tanauan, municipalità della Provincia di Leyte